2 miejscowości w Polsce: 
 Wawrowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Wiślica 
 Wawrowice – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Kurzętnik

Zobacz też:
 Vávrovice – dzielnica Opawy w Czechach